Kirchplatz 6 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Kirchplatz 6 (Mönchengladbach), Nordrhein-Westfalen 
 Kirchplatz 6 in Münnerstadt, Landkreis Bad Kissingen, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Münnerstadt